Název Měcholupy nese více sídel:
 1) Měcholupy (okres Louny) – městys v okrese Louny
 Měcholupy (zámek) – zámek v okrese Louny
 2) Měcholupy (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 3) Měcholupy (Předslav) – ves v obci Předslav v okrese Klatovy
 Měcholupy (Praha) – bývalá ves jihovýchodně od Prahy (na jejím dnešním území), obec rozdělená v roce 1867 na Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy a Petrovice
 5) Dolní Měcholupy – městská čtvrť Prahy
 6) Horní Měcholupy – městská čtvrť Prahy